NMBS/SNCB-Reihe 28 steht für:

 NMBS/SNCB-Reihe 120, von Baume-Marpent gebaut und später als Reihe 28 bezeichnet
 Traxx F140 MS2, durch die NMBS/SNCB von Angel Trains geleast, siehe Bombardier Traxx #Baureihe 186